Поповское — название населённых пунктов в России:

 Поповское — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Поповское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Поповское — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Марковское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Поповское — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Воробьёвское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Пельшемское сельское поселение.
 Поповское — село в Сокольском районе Вологодской области, Пельшемское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Чучковское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Заднесельское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, Троицкое сельское поселение.
 Поповское — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Поповское — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение, Аннинский сельсовет.
 Поповское — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение, Ивановский сельсовет.
 Поповское — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Климовское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Ирдоматский сельсовет.
 Поповское — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Мусорский сельсовет.
 Поповское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Домшинское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Сиземское сельское поселение.
 Поповское — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Поповское — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Поповское — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Поповское — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Поповское — деревня, Дмитровский район, Московская область, Сельское поселение Большерогачёвское.
 Поповское — деревня, Дмитровский район, Московская область, Сельское поселение Синьковское.
 Поповское — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Поповское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Поповское — деревня в Переславском районе Ярославской области
 Поповское — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Поповское (12 км) — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Поповское (19 км) — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Поповское — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Поповское — деревня во Владыченском сельском округе Пошехонского района Ярославской области.
 Поповское — деревня во Юдинском сельском округе Пошехонского района Ярославской области.
 Поповское — до 1963 г. название села Пригорное Апшеронского района  Краснодарского края.

См. также 
 Поповское сельское поселение